Polanka (gromada w powiecie krośnieńskim)
 Polanka (gromada w powiecie myślenickim)

także:
 Polanka Wielka (gromada) (powiat oświęcimski)